Der Papagei steht für:
 Der Papagei, Novelle von Bruno Frank, siehe Werke von Bruno Frank#Der Papagei
 Der Papagei (1992), deutscher Fernsehfilm von Ralf Huettner (1992)

Siehe auch:
 Der Papagei ist tot, Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python